Espronceda är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Espronceda ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Espronceda är huvudsakligen kuperad, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Espronceda. Runt Espronceda är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Logroño,  km sydväst om Espronceda. Trakten runt Espronceda består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra